«Паутина Шарлотты» () — мультфильм студии Ханна-Барбера. Премьера состоялась в США 1 марта 1973 года. Фильм является экранизацией одноимённого романа Элвина Уайта.

Основные исполнители ролей Дебби Рейнольдс, Пол Линде, Генри Гибсон, Агнес Мурхед, Марта Скотт, и Дэйв Мэдден.

18 марта 2003 года. студия Paramount выпустила сиквел — «Паутина Шарлотты 2: Великое приключение Уилбура», a также имеется полнометражный фильм, снятый в 2006 году.

Сюжет 
В хозяйстве фермера Джона родились поросята. Однако один из них — недоросток, в связи с чем Джон хочет «покончить с ним». Услышав об этом, дочь фермера Ферн берёт поросёнка под защиту, даёт ему имя «Уилбур» и берётся вырастить его. Тем не менее, через шесть месяцев поросёнка всё же продают, и он узнаёт о своей будущей судьбе — попасть на стол в качестве пищи. Оплакивая свою судьбу, он слышит сверху голос паучихи Шарлотты, призывающей его не падать духом.

Роли озвучивали 
 Генри Гибсон — Уилбур
 Дебби Рейнольдс — Шарлотта А. Каватика
 Пол Линде — Темплетон
 Агнес Мурхед — Гусь
 Памелин Фердин — Фёрн
 Боб Холт — Гомер Цукерман
 Джоан Гербер — миссис Цукерман / миссис Фусси
 Стивенсона, Джона — Джон Пахотная
 Дон Мессик — Джеффри
 Аллен Рекс — повествователь
 Марта Скотт — миссис Паблик
 Хёрб Вигран — Лурни
 Дэйв Мэдден — Рам

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Николс, Чарльз А., Ивао Такамото
 Сценарист: Уайт, Е. Б. (книга), мл., Эрл Хэмнер
 Композитор: Шерман, Ричард М., Шерман, Роберт Б.
 Продюсер: Джозеф Барбера, Уильям Ханна

Примечания

Ссылки 
 

Экранизации литературных сказок
Рисованные мультфильмы США 1973 года
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы о животных
Мультфильмы о свиньях
Экранизации произведений Элвина Брукса Уайта